Antakarana peut désigner :
les Antakarana, un peuple côtier de Madagascar
l'antakarana, la langue barito de ce peuple
 Antahkarana, un terme sanskrit